Kawamata  est un nom japonais.

Patronyme
Tadashi Kawamata (né en 1953), artiste plasticien.

Toponyme
 Kawamata est un bourg du district de Date dans la préfecture de Fukushima.